Даниэль Маклэй (; род. , Веллингтон, Новая Зеландия ) — британский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения

Трек 

 2010
 Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров
 1-й  - Чемпион мира Мэдисон (вместе с Саймоном Йейтсом)
 2-й  - Командная гонка преследования

Шоссе 

 2010
 1-й   — Чемпион Великобритании — групповая гонка (юниоры)
 1-й   — Юниорский тур Уэльса — ГК
 2-й — Париж — Рубе Юниоры
 2011
 1-й — Гран-при Варегем (U-23)
 6-й — Dorpenomloop Rucphen
 2012
 1-й — De Drie Zustersteden
 2-й — Kernen Omloop Echt-Susteren
 2013
 2-й — Dorpenomloop Rucphen
 4-й — Чемпионат Великобритании — индивидуальная гонка (U-23)
 4-й — Париж — Шони
 5-й — Стер ван Зволле
 5-й — Textielprijs Vichte
 6-й — Париж — Аррас Тур — ГК
 2014
 Тур Нормандии
 1-й   — ОК
 1-й — этап 3
 1-й — этап 3 Тур де л’Авенир
 2-й — Dorpenomloop Rucphen
 3-й — Чемпионат Великобритании — индивидуальная гонка (U-23)
 4-й — Париж — Аррас Тур — ГК
 1-й — этап 3
 5-й — Grand Prix de la ville de Pérenchies
 7-й — Париж — Тур U-23
 10-й — Beaumont Trophy
 2015
 1-й — этап 3 La Tropicale Amissa Bongo
 6-й — Париж — Брюссель
 7-й — Париж — Бурж
 8-й — Тур Пикардии — ГК
 8-й — Велотон Берлин
 2016
 1-й — Гран-при Денена
 1-й — Гран-при Соммы
 4-й — Гран-при Исберга
 5-й — Тур Пикардии — ГК
 10-й — Букль-де-ля-Майенн — ГК
 10-й — Схелдепрейс
 2017
 1-й — Тур де Еврометрополь
 1-й — Trofeo Playa de Palma
 3-й — Trofeo Felanitx–Ses Salines–Campos–Porreres
 2018
 1-й на этапе 4 — Circuit de la Sarthe
 2019
 1-й на этапе 1 — Херальд Сан Тур

Гранд-туры

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Великобритании